Храм Луны:
 Храм Луны  — сооружение из самана на севере Перу.
 Храм Луны — ныне утраченное древнеримское культовое сооружение, построенное в честь богини Луны.